Lista piosenek Anny German – Lista zawiera wszystkie piosenki, wykonywane przez Annę German.

Piosenki w języku polskim

Piosenki w języku włoskim

Piosenki w języku rosyjskim

Piosenki w języku angielskim

Piosenki w języku niemieckim

Piosenki w języku hiszpańskim

Piosenki w innych językach

Linki zewnętrzne 
 Anna German „Wróć do Sorrento?” (1970)
 Nagrabiecki Jan: Anna German (1974)
 Mariola Pryzwan: Anna German o sobie (2012)
 Mariola Pryzwan: Tańcząca Eurydyka. Anna German we wspomnieniach (2013)
 Marzena Baranowska: German. Osobisty album Anny German (2013)

Anna German
German, Anna